Jelševec (gmina Krško)
 Jelševec (gmina Mokronog-Trebelno)